Stormtrooper JB-007 és un personatge de la saga Star Wars, que apareix en la pel·lícula Star Wars episodi VII: El despertar de la força, interpretat per l'actor Daniel Craig, malgrat estar desacreditat en els títols finals.

El personatge JB-007 va ser creat pel director J. J. Abrams i els guionistes Lawrence Kasdan i Michael Arndt, en al·lusió a James Bond, el personatge que interpreta Craig en la saga fílmica més longeva de la història cinematogràfica. JB-007 és un stormtrooper de la Base Starkiller de la Primera Ordre, que actua sota el líder Suprem Snoke en el costat fosc de la Força i Kylo Ren.

El protagonista del paper és l'actor anglès Daniel Craig. La seqüència en la qual intervé JB-007, és la que mostra a Rey capturada, intentant escapar i ordenant, a través de la força, a Stormtrooper JB-007 que l'alliberi, que li deixi la porta oberta i deixi anar la seva bláster, determinant per la fugida de l'heroïna.

Referències 

Personatges de la Guerra de les Galàxies